Хамра:

 Хамра — національний парк на півночі ландскапу (провінції) Даларна й у північно-західному ландскапі Євлеборґу в Швеції.
 Хамра — населений пункт у Ізраїлі.
 Хамра — місто в Омані.
 Хамра — село в Ленському районі Якутії.
 Хамра — ріка в Якутії.
 Хамра — ріка в Західній Сахарі.